Vidart ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Vidart (1854–1930), französisch-schweizerische Gymnasiallehrerin und Frauenrechtlerin
 Daniel Vidart (1920–2019), uruguayischer Anthropologe
 Daniel L. Vidart, uruguayischer Politiker
 Raúl Vidart, uruguayischer Politiker